Plusieurs bâtiments français sont dénommés Usine Leroy :

 Usine Leroy, située à Livarot (Calvados), ancienne usine d'emballage, inscrite Monument historique par arrêté du  ;

 Usine Leroy, située à Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne), ancienne usine de papiers peints, inscrite Monument historique par arrêtés du  et du .

Homonymie de monument